Алгоритм Поліґа-Геллмана () — спеціалізований алгоритм, який отримує перевагу від факторизації порядку  мультиплікативної групи  де  — гладке число. Нехай  буде розкладом  на прості множники. Якщо  тоді підхід полягає в визначенні  для  і тоді отримання  Кожен з  визначається обчисленням цифр  для його -арного представлення:  де

Алгоритм 
ВХІД: твірний елемент  циклічної групи  порядку  і елемент 

ВИХІД: дискретний логарифм 

 Знайти розкладення на прості множники для :  де 
 Для  від  до  робимо наступне:
 (Обчислити  де )
 Покласти  і 
 Обчислити 
 (Обчислити ) Для  від  для  робимо наступне:
 Обчислити  i 
 Обчислити 
 Встановити 
 Використати, наприклад, алгоритм Гаусса для обчислення цілого  такий що  для 
 Повернути.

Складність 
У найгіршому випадку складність алгоритму становить  для групи порядку  але алгоритм ефективніший коли порядок є гладким числом. ,А саме, якщо  є розкладенням на прості множники  тоді складність можна виразити як .

Приклад групи, де алгоритм ефективний такий. Розглянемо групу  де  є простим завдовжки  цифр:

Порядок  такий  З того, що найбільший простий дільник для  лише 350377, використовуючи алгоритм Поліґа-Геллмана порівняно просто обчислити логарифми в цій групі.

Примітки

Джерела 
 
 
 

Поліґа-Геллмана